Schlösslein oder Schlößlein steht für:

 Herrensitz Schlößlein in Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern

Ortsteile in Bayern:

 Schlößlein (Rothenburg ob der Tauber), Ortsteil der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach
 Schlößlein (Thierstein), Ortsteil des Marktes Thierstein, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge
 Schlößlein (Waischenfeld), Ortsteil der Stadt Waischenfeld, Landkreis Bayreuth

Siehe auch:
 Schloss (Architektur)
 Würzburger Residenz #1700–1720: Vorgängerbau „Schlösslein“
 Schlösslein-Kolonie, ehemalige Kolonie des Pietismus in Rehweiler, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schlösschen
 Schlössel
 Schlössl
 Schlössle
 Schlössli